1500 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje miały miejsce 22 lipca, a finał 23 lipca.

Mistrzynią świata została Włoszka Simona Quadarella, która czasem 15:40,89 poprawiła rekord swojego kraju. Srebrny medal zdobyła Sarah Köhler, bijąc rekord Niemiec (15:48,83). Brąz wywalczyła Chinka Wang Jianjiahe (15:51,00).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 22 lipca o 11:23 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 23 lipca o 20:10 czasu lokalnego.

Przypisy 

K